Пятая улица — название улиц в разных населённых пунктах.

Россия 
 Пятая улица — снесённая улица в Салавате; 
 Пятая улица — прежнее  название (до 28 мая 1963 года) улицы Станиславского в Томске.
Во втором издании книги «История названий томских улиц»высказано предположение, а в третьем издании этой же книги уже утверждается, что в состав Пятой улицы также входил нынешний переулок Тургенева, однако,  другими источниками это не подтверждается.

Примечания